Де́ло Вильгельмштра́ссе — самый крупный процесс из двенадцати последующих нюрнбергских процессов 1945—1946 годов. Как и все последующие процессы, процесс по делу «Вильгельмштрассе» проводил международный военный трибунал во Дворце юстиции в Нюрнберге.

Обвиняемые на этом процессе являлись крупными государственными чиновниками, руководителями различных министерств и ведомств нацистской Германии. Так как большинство этих учреждений располагалось в Берлине на правительственной улице Вильгельмштрассе, то и процесс получил неофициальное название «Вильгельмштрассе». В англоязычной литературе он называется чаще всего «Министерским процессом», а его официальным названием было «Соединённые Штаты Америки против Эрнста фон Вайцзеккера и других» ().

Процесс начался с оглашения обвинительного заключения 15 ноября 1947 года.
Слушания длились с 6 января по 18 ноября 1948 года. Оглашение приговора состоялось 11 апреля 1949 года.
Из 21 подсудимых двое были оправданы, а остальные были признаны виновными, по крайней мере, по одному из пунктов обвинительного заключения и получили сроки тюремного заключения от 3 до 25 лет лишения свободы.

Подготовка к процессу 
Первоначально планировалось провести шестнадцать процессов в рамках последующих за Международным военным трибуналом судебных дел, разбираемых Американскими военными трибуналами в Нюрнберге. Одиннадцатый процесс (двенадцатый отводился делу Верховного командования вермахта) должен был быть посвящён исключительно руководящим сотрудникам Имперского министерства иностранных дел. Но предполагалось провести ещё три других процесса: один против представителей Имперских министерств, Рейхсканцелярии и Канцелярии Рейхспрезидента, другой — против представителей немецкой экономической элиты и третий — в отношении функционеров Главного имперского управления безопасности Однако по причине отсутствия денег было принято решение: собрать все дела в одно и ограничить число обвиняемых. К тому же к тому времени некоторые из предполагавшихся подсудимых либо умерли (например, рейхсминистр труда Франц Зельдте), либо покончили жизнь самоубийством (как рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке).

Подсудимые 
Из 21 подсудимого восемь были руководящими сотрудниками Имперского министерства иностранных дел (Reichsaußenministerium), четыре - представителями промышленных и банковских кругов, включая Имперский банк (Reichsbank), а также Управление по четырёхлетнему плану (Vierjahresplanbehörde), остальные были представителими Рейхсканцелярии (Reichskanzlei) и Президентской канцелярии (Presidialkanzlei) (с 1935 — «Канцелярия Рейхспрезидента»), Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства (Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft), Имперского министерства финансов (Reichsfinanzministerium), Имперского министерства военной промышленности (Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion), Имперского министерства народного просвещения и пропаганды (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda), Имперского министерства внутренних дел (Reichsministerium des Innern), Главного имперского управления безопасности (Reichssicherheitshauptamt) и Главного управления СС (SS-Hauptamt). Представитель последнего (Г. Бергер) также представлял Имперское министерство оккупированных восточных территорий (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete).

 Вайцзеккер, Эрнст фон — статс-секретарь МИДа (01.04.1938 — 31.03.1943), руководитель Политического отдела МИДа (в 1936—1938 гг.), посол Германии при папском дворе в Ватикане (с 05.05.1943), бригадефюрер СС.
 Штеенграхт ван Мойланд, Густав Адольф — статс-секретарь Внешнеполитического управления МИДа (31.03.1943 — 08.05.1945), начальник протокольного отдела МИДа (с окт. 1938), член Личного штаба и главный адъютант рейхсминистра иностранных дел И. ф. Риббентропа в ранге посланника 1-го класса (с 1941 года).
 Кепплер, Вильгельм Карл — статс-секретарь по особым поручениям МИДа (1938—1945), предприниматель, член правления различных компаний, уполномоченный по экономической политике НСДАП (с 1932), уполномоченный А.Гитлера по вопросам экономики (с июля 1933), личный представитель Г. Геринга и одновременно руководитель отдела планирования в Управлении по четырёхлетнему плану, обергруппенфюрер СС.
 Боле, Эрнст Вильгельм — статс-секретарь МИДа (30.01.1937 — 14.11.1941), руководитель Зарубежной организации НСДАП в ранге гауляйтера (08.05.1933 — 08.05.1945) и уполномоченный по зарубежным парторганизациям НСДАП в Штабе заместителя фюрера (с 03.10.1933), обергруппенфюрер СС.
 Вёрман, Эрнст — младший статс-секретарь МИДа (1940—1943) и руководитель Политического отдела МИДа (1 апреля 1938 года — 1943).
 Риттер, Карл — посол для особых поручений при рейхсминистре иностранных дел И. фон Риббентропе, в 1940—1945 гг. — офицер связи МИДа при Верховном командовании вермахта.
 Эрдмансдорф, Отто фон — министериальдиригент МИДа, с сентября 1941 года — заместитель начальника Политического отдела Имперского министерства иностранных дел.
 Веезенмайер, Эдмунд — Полномочный представитель Рейха в Венгрии (18.03.1944 — август 1944), бригадефюрер СС.
 Ламмерс, Ганс Генрих — начальник Имперской канцелярии в ранге имперского статс-секретаря (30.01.1933 — 26.11.1937), рейхсминистр без портфеля и шеф Имперской канцелярии (26.11.1937 — 1944), заместитель председателя Совета по обороне рейха (с 30.11.1939), обергруппенфюрер СС.
 Штуккарт, Вильгельм — статс-секретарь Имперского министерства внутренних дел по вопросам администрации и права (30.06.1935 — 30.04.1945), рейхсминистр внутренних дел (03.05.1945 — 23.05.1945), обергруппенфюрер СС.
 Дарре, Рихард Вальтер — рейхсляйтер и руководитель Имперского управления НСДАП по аграрной политике (04.04.1933 — 01.04.1944), имперский руководитель крестьян (29.05.1933 — 01.04.1944), рейхсминистр продовольствия и сельского хозяйства (04.04.1933 — 01.04.1944), обергруппенфюрер СС.
 Майсснер, Отто — руководитель Канцелярии рейхспрезидента (01.04.1920 — 30.04.1945), статс-секретарь Имперского правительства (с 1923), рейхсминистр без портфеля (1937—1945).
 Дитрих, Отто — рейхсляйтер, пресс-секретарь НСДАП (01.08.1931 — 31.03.1945), имперский шеф прессы НСДАП (с 28.02.1934), пресс-секретарь Имперского правительства (26.11.1937 — 31.03.1945), статс-секретарь Имперского министерства народного просвещения и пропаганды и президент Имперской палаты печати (апрель 1938 — 31.03.1945), обергруппенфюрер СС.
 Бергер, Готтлоб — начальник Главного управления СС (01.04.1940 — 08.05.1945), статс-секретарь (июль 1942—1944) и руководитель Политического отдела (1943—1945) Имперского министерства восточных оккупированных территорий, высший руководитель СС и полиции в Словакии (31.08.1944 по 20.09.1944), главный командующий резервными войсками при рейхсфюрере СС Г. Гиммлере и верховный руководитель Службы по делам военнопленных (с 31.10.1944), начальник штаба германского Фольксштурма (с 25.09.1944), обергруппенфюрер СС и генерал войск СС.
 Шелленберг, Вальтер Фридрих — начальник VI управления Главного имперского управления безопасности (Внешняя разведка) (24.02.1943 — май 1945; с 02.07.1941 — и. о.), бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, генерал-майор войск СС.
 Шверин фон Крозиг, Людвиг (Лютц) Иоганн — рейхсминистр финансов (02.06.1932 — 23.05.1945), член Совета по обороне рейха (1935—1945), рейхсминистр иностранных дел и и. о. Рейхсканцлера (02.05.1945 — 23.05.1945).
 Пуль, Эмиль Йохан — директор и вице-президент Рейхсбанка, статс-секретарь Имперского правительства (11 февраля 1939 года — 8 мая 1945 года).
 Кёрнер, Пауль — статс-секретарь Управления по четырехлетнему плану (22.10.1936 — 1945), председатель Генерального совета Управления (1939—1942), заместитель руководителя Штаба экономического руководства «Восток» (1941—1945), обергруппенфюрер СС.
 Плейгер, Пауль — руководитель управления планирования и производства в Управлении по четырёхлетнему плану, генеральный директор концерна «Герман Геринг» и председатель правления входивших в концерн компаний, генеральный уполномоченный по угольной промышленности на оккупированных территориях и имперский комиссар промышленности в восточных районах в системе Имперского министерства вооружений и боеприпасов, член Совета оборонной промышленности, гауптамтсляйтер НСДАП, прусский государственный советник.
 Керль, Ганс — руководитель Управления планирования и Управления сырьевых ресурсов Имперского министерства вооружений и боеприпасов (1943—1945), один из руководителей концерна «Герман Геринг», генеральный референт Имперского министерства экономики, бригадефюрер СС.
 Раше, Карл — генеральный директор Дрезденского банка («Dresdener Bank»), председатель наблюдательных советов десятков фирм и банков, оберштурмбаннфюрер СС.

Обвинительное заключение 
В обвинительном заключении от 15 ноября 1947 года содержались следующие пункты:

 Преступления против мира, планирование и ведение агрессивных войн против других стран и нарушение международных договоров;
 Участие, организация и исполнение общего плана и заговора на совершение вышеупомянутых преступлений против мира;
 Военные преступления: убийства и жестокое обращение с противником и военнопленными;
 Преступления против человечности: зверства и преступления против германских граждан по политическим, расовым и религиозным мотивам с 1933 по 1939 год;
 Военные преступления и преступления против человечности: зверства и преступные деяния, совершенные в отношении гражданского населения в оккупированных странах;
 Военные преступления и преступления против человечности: разбои и грабежи на оккупированных территориях;
 Военные преступления и преступления против человечности: депортации, принудительный труд и жестокое обращение с гражданским населением в Германии и в оккупированных странах, а также с военнопленными;
 Членство в преступных организациях (СС, СД, Гестапо, руководящий состав НСДАП).
Суд отклонил пункт № 2 из-за отсутствия доказательств, а также пункт № 4, заявив, что его рассмотрение находится за пределами его юрисдикции, поскольку он касается событий, происходивших до начала войны.

Суд и обвинение 
Председателем суда на процессе был Уильям Кристиансон, бывший судья Верховного суда в штате Миннесота, который уже принимал участие в одном из Нюрнбергских процессов (Процесс по делу Флика (Дело № 5)). Другими судьями были: Роберт Магуайр, окружной судья в штате Орегон, и Леон Пауэрс, незадолго до того ушедший в отставку адвокат из Денисона, штат Айова, бывший с 1934 по 1936 судьёй Верховного суда в Айове.
В качестве главного обвинителя на процессе выступал Роберт Кемпнер, обвинительное заключение в отношении обвиняемых в экономической сфере поддерживал Ролингс Рагланд.

Приговор

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
  
 
 
 https://web.archive.org/web/20100918022954/http://www.nachfolgeprozesse.nuernberg.de/prozesse/prozesse12.html
 United States v. Ernst von Weizaecker, et al. на сайте Мемориального музея Холокоста (США).

Литература 
 Роберт Кемпнер «Обвинитель эпохи»: Воспоминания о жизни. В совместной работе с Йогтом Фридрихом". Издательство Ульштайна. Франкфурт-на-Майне/Берлин, Вена, 1983 (Robert M.W. Kempner: Ankläger einer Epoche. Lebenserinnerungen. In Zusammenarbeit mit Jörg Friedrich. Ullstein, Frankfurt am Main/Berlin, Wien 1983, ISBN 3-548-33076-2).
 C. Tuerck (Hg.): Das Urteil im Wilhelmstrassen-Prozess. München 1950.
 NATIONAL ARCHIVES COLLECTION OF WORLD WAR II WAR CRIMES RECORDS
 Records of the U.S. Nuernberg War Crimes Trials RG 238: Ernst von Weizsaecker et al. (Case XI), Nov. 4, 1947 — Apr. 14, 1949. Microfilm Publication M897 (Ministries Case). 173 rolls.

Нюрнбергские процессы
События Холокоста